Delfinserien (ISSN 0416-900X) är en bokserie i pocket, utgiven av bokförlaget Aldus/Bonniers under åren 1960-83. Seriens 694 volymer omfattar såväl nyöversättningar som nyutgåvor av tidigare översättningar, svensk litteratur, och blandade nobelpristagare i litteratur, deckarförfattare, novellsamlingar, lyrik och dramatik. Flera av böckerna trycktes om i flera omgångar.

Historia
Åren 1949-51 gav Wahlström & Widstrand ut en serie smala romaner under titeln Delfinserien. Under 1950-talet rönte så den engelska pocketboksserien Penguin Books stora framgångar med sin blandning av smal och bred litteratur. Då föreslog förläggaren Per Gedin vid Albert Bonniers förlag att man skulle starta en svensk variant. Det fanns stora tvivel, eftersom den relativt nya pocketutgivningen till dess varit fokuserad på romantik, Western och deckare. Böckerna såldes billigt och i kiosker, snarare än i bokhandlar. Gedin lyckades dock få starta Aldusserien 1957 som var fokuserad på populärvetenskap. 1960 startade han en motsvarighet för skönlitteratur. Likt sin motsvarighet i England hade den också ett djur som symbol, en delfin. Det syftade på renässansboktryckaren Aldus Manutius logotyp, en delfin slingrad kring ett skeppsankare. Från 1961 var för övrigt Bonniers majoritetsägare i W&W.

Bonniers Delfinserie blev mycket framgångsrik och var en av de bidragande orsakerna till att fler förlag satsade på pocketutgivning, till exempel Prismaböckerna, W&W-serien och PAN-serien. 2007 återknöt Albert Bonniers till pocketutgivning av såväl breda som smalare litteratur i serien Albert Bonniers Klassiker.

Lista över böcker i Delfinserien
Året anger bokens första utgivning i Delfinserien.

Referenser

Noter

Källor 
 LibraryThings lista över Delfinserien, Librarything 
 Serielagrets lista över Delfinserien
 Delfinserien via Libris, Kungliga Biblioteket

Svensk skönlitteratur
Bokserier